Torpgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torpgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Torpgöl (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Torpgölen, sjö i Västerviks kommun,

Se även
Torpagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn